Каркера́нн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Вар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 710 км на південний схід від Парижа, 65 км на схід від Марселя, 13 км на схід від Тулона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 4699 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 10056,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 Каркеранн на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Каркеранн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вар